Coripe kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Coripe (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Coripe (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar